Botànica
 Iva: planta de la família de les lamiàcies (Ajuga iva)
 Economia
 IVA: acrònim d'Impost sobre el valor afegit
 Geografia
 Iva: població de l'estat estatunidenc de Carolina del Sud